Альбе́рто Му́ро (; родился 27 апреля 1927, Буэнос-Айрес, Аргентина — 20 января 1997, Ницца, Франция) — аргентинский футболист и тренер. Выступал на позиции нападающего.

Карьера

Клубная 
Альберто Муро начал карьеру футболиста в клубе второго дивизиона Аргентины «Альмагро». Форвард сыграл за команду 3 матча в 1947 году, а затем выступал на протяжении ещё 2 сезонов. С 1950 по 1951 год Муро играл за уругвайский «Насьональ» и в 1950 году стал с ним чемпионом страны.

С лета 1951 года и до окончания карьеры в 1966 году Альберто Муро выступал за французские клубы. первым из которых стал «Сошо». С этой командой нападающий в сезоне 1952/53 стал вице-чемпионом Франции. В общей сложности за 5 сезонов, проведённых в «Сошо», нападающий сыграл 123 матча и забил 57 мячей.

В 1956 году аргентинец перешёл в «Ниццу», бывшую на тот момент чемпионом Франции. За эту команду Муро выступал в кубке чемпионов 1956/57, в рамках которого сыграл 6 матчей и забил 1 гол
.
Став чемпионом Франции в сезоне 1958/59, Муро покинул «Ниццу» и перешёл в клуб второго дивизиона «Нанси».

В сезоне 1959/60 форвард вместе с «Нанси» вернулся в Дивизион 1, а два года спустя стал финалистом кубка Франции. По окончании сезона 1961/62 на счету нападающего было 128 забитых голов в 269 сыгранных матчах чемпионата Франции. В дальнейшем футболист ещё 3 сезона отыграл за клубы Дивизиона 2 «Канн» и «Аяччо».

Тренерская 
С 1962 по 1964 год, выступая за «Канн», Альберто Муро был играющим тренером команды. Под его руководством клуб дважды занимал места в нижней части турнирной таблицы Дивизиона 2.

В 1965 году Муро был приглашён в «Аяччо», где также поначалу продолжал выходить на поле. В сезоне 1965/66 он забил 2 гола в 8 сыгранных матчах и едва удержал команду от вылета из второго дивизиона: корсиканцы финишировали на 15-м месте, лишь на 3 очка опередив покинувший лигу столичный «Расинг». Со следующего сезона аргентинец целиком сосредоточился на тренерской работе, и это немедленно принесло результат: по итогам сезона 1966/67 «Аяччо» выиграл Дивизион 2 и получил таким образом повышение в классе.

В сезоне 1967/68 Муро занял с «Аяччо» 9-е место в чемпионате, однако затем клуб дважды финишировал 16-м, что привело к его вылету во второй дивизион по итогам сезона 1969/70. После этого аргентинский специалист покинул клуб.

Летом 1974 года Альберто Муро возглавил «Монако», с которым в сезоне 1974/75 занял 10-е место в чемпионате. Старт следующего сезона получился неудачным: в первых 20 турах команда одержала лишь 5 побед при 10 поражениях и расположилась на 18-м месте. В декабре 1975 года Муро был отправлен в отставку, а спасение команды доверили Арману Форчерио.

Последним клубом в тренерской карьере Муро стал «Париж», в котором аргентинец работал с октября 1981 по июнь 1982 года.

Достижения

Командные 
 «Насьональ»
 Чемпион Уругвая: 1950
 Вице-чемпион Уругвая: 1951

 «Сошо»
 Вице-чемпион Франции: 1952/53

 «Ницца»
 Чемпион Франции: 1958/59

 «Нанси»
 2-е место Дивизиона 2: 1959/60
 Финалист кубка Франции: 1961/62

Личные 
 128 голов в чемпионате Франции (36-й результат в истории)

Тренерские 
 «Аяччо»
 Победитель Дивизиона 2: 1966/67

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Pari-et-gagne.com

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Альмагро»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Аяччо»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Канн»
Тренеры ФК «Аяччо»
Тренеры ФК «Монако»
Тренеры ФК «Париж»